Henry Alexander González, conocido por su nombre artístico Henry G, es un cantautor y músico de rap de origen dominicano, nacionalizado estadounidense. Es considerado uno de los pioneros del rap cristiano por su álbum La Línea de 1999. Ha sido ganador de la categoría Mejor álbum urbano de los Premios Arpa 2017 por su disco Quantum, y en 2018, logró entrar en los registros del récord guiness a la "canción más larga que haya sido grabada" con El Manifiesto, composición musical que duraba más de tres horas.

Carrera musical 
A finales de la década de los ochenta, el lanzamiento de La Recta Final del artista puertorriqueño Vico C, llamó la atención de Henry G, quien empezó a labrar el camino de su propio sueño: crear música con contenido social utilizando el ritmo del rap.

Debut discográfico (1999-2004) 
El 19 de mayo de 1999, Henry G lanzó al mercado su álbum debut titulado La Línea, siendo la primera producción del género urbano cristiano en República Dominicana. Al año siguiente, se embarcó en una gira por América del Sur, lo que resultó en su posterior radicación en Perú.

Urbania (2002) 
En 2002 lanzo su disco "URBANIA" que cuenta con la colaboración con Ariel Kelly & Redimi2 en la canción "Para que Buscar".

En 2004, fundó la casa productora Reciclaje Music, produciendo para otros artistas dominicanos como La Discípula, Néstor Ortega y Volumen 3, además del apoyo para Michelle Khury y Jhoan Cantoral, entre otros. En ese año también lanzó su segundo álbum titulado Urbania.

Caiga quien caiga y NBA (2006) 
En 2006, llegó su tercer álbum, Caiga quien Caiga, que contó con las colaboraciones de Redimi2, Isabelle Valdez, Ariel Kelly, siendo el sencillo homónimo la banda sonora del programa televisivo del mismo nombre en Ecuador, y apareció también en el álbum producido por Don Omar, Linaje Escogido. NBA (Nacidos para Buscar Almas) fue su cuarto lanzamiento, esta vez, un álbum colaborativo que contó con diversos talentos de Latinoamérica como Radikal People.

Rapsodia y Bendiciendo el Asfalto (2007-2009) 
Rapsodia (2007) y Bendiciendo el Asfalto (2009) llegaron posteriormente. En esta última entrega, se encuentran talentos como Roger Hid, Stack & Génesis, Teidy-G, Christian White y Wolandia. El sencillo promocional de esta placa fue «En tu Nombre», que es una adaptación del tema del mismo nombre interpretado por Christopher Henry. Estos álbumes marcaron el repunte internacional de Henry G. Luego de esto, tuvo una pausa de 5 años para su próximo álbum.

La eterna batalla (2014) 
La Eterna Batalla es el séptimo álbum de estudio de Henry G, lanzado el 31 de agosto de 2014 por su sello discográfico Spinning Brain Records. Este álbum cuenta con la participación de Benjamín Grullón, Christopher Henry, Lirykall Colimbo y Lady Batista, además de producido por Emy Luziano. El disco cuenta con los géneros bien marcados de Hip Hop, Dancehall y Soft Rap, mientras que las demás canciones presentan un sonido cinemático fusionado con música urbana. Este álbum se hizo acreedor de diversos premios: AE Blessing Awards, Premios Arca, Viva La Juventud, Premios Dominicanos USA, y muchos más. La promoción fue llevada a través de redes sociales y presentaciones en los escenarios de México, Panamá, Santo Domingo, New York y Guatemala. La Eterna Batalla contó con críticas positivas, además, recibió nominaciones en los premios Arpa y AMCL. El álbum fue un éxito en términos de aceptación, llegando a posiciones altas en las listas de distintos países como Ecuador, República Dominicana y México.

Quantum y NBA 2 (2015-2016) 
Luego de La Eterna Batalla, Henry estrenó la banda sonora de la película colombiana También hay zombies en la Costa, película aborda de manera metafórica como las redes sociales y los afanes de la vida moderna van convirtiendo a las personas en "zombies", con un tono jocoso y parodiando las películas de terror serie R de los años 80 y 90. Esta canción fue incluida en su octavo álbum titulado Quantum, el cual, fue promocionado con el sencillo «Suficiente». Diez temas inéditos compuestos por Henry y producida por Mr Jham, PiAb Ortiz y Emy Luziano, quienes han trabajado con artistas como Don Miguelo, Álex Zurdo, Redimi2, entre otros. Este álbum estuvo nominado en Premios el Galardón y AMCL 2017 como Mejor Álbum Tropical, y resultó ganador en los Premios Arpa 2017.

Iniciando el año 2016, Henry sería reconocido en la categoría "artista Cristiano destacado" en los premios «Los Mejores del año» organizados por el canal de televisión Telemundo 47 y la compañía Global Media Worldwide. En este año, llega también la continuación de Nacidos para Buscar Almas, NBA 2. Esta producción sería igualmente nominada como mejor álbum urbano en Premios Arpa 2018.

El Manifiesto (2017) 

En octubre de 2017 salió El Manifiesto, una canción con una duración de 3 horas y 26 minutos, la más extensa que haya lanzado públicamente hasta la fecha.

Antillana Motor Company y Reloaded (2018-actualidad) 
Luego del reconocimiento en el libro de Guiness, Henry lanzó su álbum Antillana Motor Company, con la participación de Ray Alonso, Grupo Enkelé, la banda panameña Rabanes, GP Rymer, entre otros. En 2019, su colaboración con Ariel Kelly y Romy Ram, fue incluida como banda sonora de la película We Die Young protagonizada por Jean-Claude Van Damme. Ese mismo año, su trayectoria fue reconocida junto a Travy Joe y Ariel Kelly en los Premios El Galardón 2019 realizados en Expolit.

El concepto de “AMC Reloaded” surge de todo lo que se conjuga dentro de esta producción, ya que “A” (Antillana) se refiere a los ritmos caribeños que predominan en las canciones, “M” a que son canciones movidas porque son el “Motor” del álbum y como son temas que el intérprete canta con otros artistas se colocó la “C” de Company. El sencillo de esta nueva edición es «Falsos amigos». En 2022, recibió un reconocimiento por parte de lo Premios El Galardón como "Artista destacado en el extranjero".

En 2023, su canción «La patineta», interpretada por 123 Andrés, Los Rabanes y Rubén Blades, formará parte de los temas que participarán en Viña del Mar por el Sexagésimo segundo Festival Internacional de la Canción, en búsqueda de una Gaviota de plata.

Récord Guinness 
Con la canción El Manifiesto, el artista - en representación de República Dominicana - logró batir el récord" Canción Más Larga Lanzada Oficialmente”, razón por la que los jueces de los Récords Guinness determinaron se convertía en recordista del prestigioso libro de hazañas, superando en ese momento el récord anterior de 3 horas, establecido por el Norteamericano Michael Bostwik en 2015 con su canción «In The Garden». 

Productores y músicos como Raniero Palm, Mervin Rijo, Josué Guzmán, entre otros, ambos involucrados en el proceso de producción, grabación, masterización, vocalización e instrumentación, recibieron su certificado conjuntamente.

Discografía 
 1999: La Línea
 2004: Urbania 
 2006: NBA (Nacidos para Buscar Almas)
 2006: Caiga Quien Caiga 
 2007: Rapsodia
 2009: Bendiciendo el Asfalto
 2014: La Eterna Batalla
 2015: Quantum 
 2016: NBA 2 
 2017: El Manifiesto
 2018: Antillana Motor Company
 2021: AMC Reloaded

Premios y reconocimientos

Premios Arpa

Premios El Galardón

Otros reconocimientos 
 Premios Dominicanos USA 2014 
 AE Blessing Awards 2014 por La Eterna Batalla Ganador
 Viva La Juventud 2014 Ganador
 Premios David - España Finalista
 Monster Music Awards Nominado
 Premios Arca Venezuela 2015 Ganador 
Fox Music USA 2016 Ganador
Artista cristiano destacado en Los Mejores del Año 2016 - Telemundo 47 
Hollywood Music in Media Awards 2017 Ganador
Mejor álbum infantil (por su participación en Actívate de 123 Andrés) - Grammy 2022 
Premios El Galardón Internacional 2022 - Colaboración Urbana del año (Ganador)

Referencias 

Productores discográficos de República Dominicana
Cantantes de música urbana
Cantantes en español
Cantantes de música cristiana de República Dominicana
Raperos de la República Dominicana
Raperos cristianos
Nacidos en Santo Domingo